Сезон 2011/12 в Серия А започва на 9 септември 2011 г., вместо на 27 август същата година, поради стачка на футболните синдикати. Шампион на страната става Ювентус – за 28-и път в своята история и за пръв път от сезон 2002/03. Ювентус поставя рекорд – завършват шампионата без да допуснат загуба – нещо, което никой отбор в Италия не е правил откакто се играят 38 срещи. Другите отбори завършвали без загуба са Перуджа Калчо (30 мача, сезон 1978/79) и Милан (34 мача, сезон 1991/92). Тъй като италианското първенство от 3-то става на 4-то място по коефициентите на УЕФА, от този сезон местата даващи място в Шампионска лига са намалени с едно.

Отбори 
Следните 20 отбора участват в Серия А 2010/11:

Крайно класиране 

 Ювентус:    Шампион на Италия за 28-и път
 Ювентус, Милан: класират се за груповите фази на Шампионска лига 2012/13
 Удинезе: класира се за прелиминарен кръг за Шампионска лига 2012/13.
 Наполи: настоящ носител на купата на страната, класира се за груповата фаза на Лига Европа.
 Лацио: класира се за плейофите за Лига Европа.
 Интер: печели място в трети квалификационен кръг на Лига Европа.
 Новара, АК Чезена: изпадат в Серия Б.
 УС Лече: наказани с изпадане в по-долната дивизия заради уличаване в корупция.

Голмайстори 
 28 гола (10 дузпи): Златан Ибрахимович (Милан)
 24 гола (8 дузпи): Диего Милито (Интер)
 23 гола (3 дузпи): Единсон Кавани (Наполи)
 23 гола (4 дузпи): Антонио Ди Натале (Удинезе)

Първенство на Италия по сезон